Gustavo A. Madero – meksykański rewolucjonista i polityk
 Gustavo A. Madero – dzielnica miasta Meksyk